Moszkino () – nazwa toponimów w Rosji

 Moszkino – wieś w obwodzie kirowskim
 Moszkino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Moszkino – wieś w obwodzie leningradzkim
 Moszkino – wieś w Mari El
 Moszkino – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim

Zobacz także 
 Moszkowo – osiedle typu miejskiego w obwodzie nowosybirskim

Strony ujednoznaczniające